India
 Papparapatti – città del distretto di Dharmapuri, Tamil Nadu
 Papparapatti – città del distretto di Salem, Tamil Nadu